Champaign County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Champaign County (Illinois)
Champaign County (Ohio)